Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1965/66 war die vierzehnte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Die diesjährige Liga wurde erneut eingleisig im Rundenturnier mit 15 Mannschaften ausgetragen. Die BSG Aktivist Welzow setzte sich mit zwei Punkten Vorsprung vor der BSG Aktivist Brieske-Ost durch und wurde zum dritten und letzten Mal Fußball-Bezirksmeister Cottbus. Durch den Sieg qualifizierte sich Welzow für die Qualifikationsrunde zur DDR-Liga-Saison 1966/67, bei der sich die Mannschaft jedoch nicht durchsetzen konnte und den Aufstieg in die DDR-Liga verpasste.

Am Ende der Saison stiegen die TSG Lübbenau 63, die BSG Lokomotive Schleife und die BSG Lokomotive Falkenberg in die Bezirksklasse ab. Im Gegenzug stiegen die BSG Aufbau Hoyerswerda (Mitte), die SG Dynamo Lübben (Ost) und die BSG Chemie Annaburg (West) in die Bezirksliga auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Mannschaft mit dem + gewertet wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1965/66